Василий Турковский:
 Турковский, Василий Николаевич (род. 1974) — российский хоккеист, тренер.
 Турковский, Василий Петрович (1909—1944) — украинский военный и политический деятель, окружной проводник ОУН Тернопольщины.